Виктор Владимирович Пржиялко́вский (2 марта 1930, Серпухов, Московская область, РСФСР — 23 августа 2016, Москва, Российская Федерация) — разработчик советских ЭВМ, один из создателей советской промышленности производства средств ВТ общего и специального назначения, Герой Социалистического Труда (1983). Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
В 1953 году окончил МЭИ и поступил на работу в Пензенский филиал СКБ-245. Участвовал в создании сеточной модели ЭИС (блок центрального управления и блок инжекционных скважин), был главным конструктором ЭВМ «Гранит», предназначенной для обработки результатов артиллерийской стрельбы.

В 1956—1959 годах — старший инженер в/ч 06669 в Ногинске. Участвовал в создании полупроводниковой ЭВМ (арифметическое устройство и устройства местного и центрального управления).

В 1959—1971 годах работал на различных должностях в СКБ Минского завода имени Г. К. Орджоникидзе, с 1964 года — главный инженер СКБ, затем заместитель директора филиала НИЦЭВТ по научной работе, главный конструктор ряда ЭВМ серии «Минск», ЕС-1020. В 1977 году был назначен директором НИЦЭВТ, до 1988 года являлся генеральным директором НПО «Персей», генеральным конструктором ЕС ЭВМ, главным конструктором БЦВМ комплекса «Аргон».

С 1990 года — начальник лаборатории технико-экономического анализа, с 1994 года — главный научный сотрудник, начальник лаборатории ОАО НИЦЭВТ. Профессор (1985).

Награды и премии 
 Государственная премия СССР (1970) — за создание семейства универсальных ЭВМ второго поколения типа «Минск» и освоение их серийного производства
 Герой Социалистического Труда (12.03.1983)
 орден Ленина (12.03.1983)
 орден Октябрьской революции (1971)
 орден Трудового Красного Знамени (1977)
 медали

Примечания

Ссылки 
 
 Страница Пржиялковского в «Компьютерном музее» 

Персоналии:История компьютерной техники
Компьютерные инженеры
Выпускники МЭИ
Делегаты XXVII съезда КПСС